Niemcy:
 Waren - dawny powiat w latach 1933-1952
 Waren - dawny powiat w latach 1952-1990
 Waren (Müritz) - miasto w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Inne:
 Waren (Müritz) - stacja kolejowa w Waren (Müritz)

Zobacz też:
 Seenlandschaft Waren
 Warren
 Wendisch Waren